Питри:

 Питри — души умерших предков в индуизме.
 Питри, Джефф (род. 1987) — американский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Питри, Флиндерс (1853—1942) — видный британский археолог.
 Питри (остров) — остров и природный парк на р. Оттава (восточная оконечность г. Оттава).